Johan Lindberg kan syfta på

Den finländske violinisten Johan Lindberg (violinist)
Den svenske konstnären Johan Lindberg (konstnär)